Mittermühle ist der Ortsname von

 Mittermühle (Aufhausen), Ortsteil der Gemeinde Aufhausen, Landkreis Regensburg, Bayern
 Mittermühle (Emmering), Ortsteil der Gemeinde Emmering, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Mittermühle (Mainburg), Ortsteil der Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Mittermühle (Freyung), ehemaliger Ortsteil der Stadt Freyung im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Mittermühle (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Mittermühle (Thyrnau), Ortsteil der Gemeinde Thyrnau, Landkreis Passau, Bayern
 Mittermühle (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Mittermühl